

Саут-Пойнт — селище, штат Огайо
 Саут-Пойнт — переписна місцевість, штат Техас